Pierre-Arnaud Juin, né le  à Neuilly sur Seine, est un acteur français.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1990 : Un Petit Travail Tranquille CM / Réal Daniel Cottard
 1991 : Les Idées Fixes CM / Réal Eliane Galet
 1993 : De la conservation des sentiments CM  / Réal Vincent Soulier 
 1996 : Les Grands Ducs : Pat / Réal Patrice Leconte
 1996 : Golden Boy : Delperrier / Réal Jean-Pierre Vergne
 1998 : Le Dîner de cons : Boissonade / Réal Francis Veber
 1998 : Le Champignon de la honte / Réal Marie-Laure Dougnac
 2000 : Salsa : Jean-Charles / Réal Joyce Bunuel
 2001 : Origine contrôlée : le représentant de la préfecture / Réal Ahmed et Zakia Bouchaala
 2001 : Bang CM / real Laurent Laubier 
 2005 : Olé ! : le chauffeur vénézuélien / Réal Florence Quentin
2007 : Feather : le notaire / réal Kevin Abosch
 2007 : Les Plumes de l'oncle d'Ayopou CM : le notaire / real Marie Meerson  
2008 : L'Emmerdeur / real Francis Veber
 2010 : J'aime regarder les filles  / real Frédéric Louf

Télévision

Théâtre 
 1992 : Georges et margaret 
 1993 : Pygmalion de George Bernard Shaw, mise en scène Bernard Murat, Théâtre Hébertot 
 2016 : La Femme silencieuse
 2018 : Le Cercle de Whitechapel
 2021 : Les Voyageurs du crime

Doublage

Cinéma

Films 
 Paul Bettany dans :
 Cœur d'encre (2008) : Doigt de poussière
 Victoria : Les Jeunes Années d'une reine (2009) : William Lamb
 Charlie Mortdecai (2015) : Jock Strapp

 2009 : Hors du temps : Henry DeTamble (Eric Bana)
 2010 : Les Trois Prochains Jours : sergent Harris (Allan Steele)
 2011 : Blitz : Nash (Paddy Considine)
 2011 : Hugo Cabret : Gustave (Sacha Baron Cohen)

Télévision

Séries télévisées 
 2006 : Alex Rose : Julian (Hugh Bonneville)

Liens externes 

 

Acteur français de théâtre
Acteur français de doublage